Bălănești (Gorj), een gemeente in Roemenië
 Bălănești (Moldavië), een gemeente in Moldavië
 Dealul Bălăneşti, een nabijgelegen heuveltop

Tevens zijn er verschillende dorpjes in Roemenië met deze naam.